Международный футбольный турнир Малый Кубок мира 1957 года проходил в Венесуэле с 29 июня по 18 июля 1957 года. В розыгрыше приняли участие четыре клуба. Они играли каждый с каждым по два матча. Все матчи были сыграны в Каракасе.

Результаты

Примечания

См. также 
 Малый Кубок мира-57 на сайте RSSSF

1957
Футбол в Южной Америке в 1957 году
Июнь 1957 года
Июль 1957 года
Международные соревнования по футболу в Венесуэле
1957 год в Венесуэле